Alba Gaïa Bellugi (1995-), actrice française ;
 Galatéa Bellugi (1997-), actrice française ;
 Mauro Bellugi (1950-2021), footballeur international italien, et commentateur sportif ;
 Piero Bellugi (1924-2012), chef d'orchestre italien ;
 Ursula Bellugi (1931-2022), professeure américaine.

Patronyme italien